Indica kan syfta på:

 Indica (bok) – ett historieverk om Indien av Megasthenes
 Indica (musikgrupp) – en finsk poprock-grupp bildat 2002
 Indića Dolina – en dal i Bosnien och Hercegovina